Dogbo peut faire référence à :

Toponyme 

 Dogbo (Dogbo-Tota), une commune du Bénin ;
 Dogbo, une ville de Côte d'Ivoire.

Patronyme 

 Bruno Dogbo Blé (1952-), un général de brigade ivoirien.
Patronyme ivoirien